Шой — река в Пермском крае России
 Шой () — посёлок в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Пето
 Шой, Георг — немецкий селекционер винограда и винодел.